Die ABL-Saison 2014/15 war die 69. Spielzeit der Admiral Basketball Bundesliga.

Spielmodus 2014/15 
An der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) nahmen 2014/15 zehn Teams teil. Im Grunddurchgang wurden zwei Hin- und Rückrunden gespielt, das macht 36 Spiele für jedes Team (25. September 2014 bis 22. April 2015). Für das Play-Off waren die ersten acht Teams des Grunddurchgangs qualifiziert. Alle Runden wurden im Modus Best-of-Five gespielt. Das Viertelfinale startete am 26. April, das Semifinale am 10. Mai, die Finalserie am 25. Mai. Dabei hatte die besser gesetzte Mannschaft in den Begegnungen 1, 2 und 5 (falls notwendig) Heimvorteil, die schlechter gesetzte Mannschaft in den Begegnungen 3 und 4 (falls notwendig). Der Meister der Saison stand spätestens am 7. Juni fest. Für den Neuntplatzierten der ABL war die Meisterschaft nach dem GD beendet, der Zehntplatzierte musste in die Relegation und kämpfte dort mit dem Meister der zweiten Liga um den Verbleib in der ABL.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld wurde im Vergleich zur vergangenen Saison von 11 auf 10 Mannschaften reduziert. Der UBC St. Pölten stieg in die 2. Basketball-Bundesliga ab. Dadurch nahmen folgende zehn Teams an der ABL teil:

Tabellen 
Tabelle Grunddurchgang 
in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison

Play-Offs

Relegation 

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Zehnten der Admiral Basketball Bundesliga (UBSC Graz) und dem Meister der 2. Bundesliga (Vienna Timberwolves) wurden am 1. Mai und 3. Mai 2015 ausgetragen. 

!Topscorer
||Petar Cosic 19; Elvis Kadic 23 
||Nolan Richardson 18; Hrvoje Puljko 24 

|-
| colspan="5"| Damit blieb der UBSC Graz in der Bundesliga.
|}

Siehe auch 
 Basketball-Bundesliga (Österreich)
 Österreichischer Meister (Basketball)
 Österreichischer Cup (Basketball) 
 2. Basketball-Bundesliga (Österreich)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga

2014
Basketballsaison 2014/15